

Miejscowości w Polsce 
 Pławno – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Gidle 
 Pławno – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina
 Pławno – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Bierzwnik 
 Pławno – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek
 Pławno – dawna gmina wiejska w województwie łódzkim
 Pławno – dawna gromada w powiecie radomszczańskim w województwie łódzkim

Miejscowość w Niemczech 
 Pławno – polska nazwa gminy Plöwen w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Miejscowości na Białorusi 
 Pławno – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.
 Pławno – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.

Inne 
 Pławno – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina

Zobacz też 
 Pławienko, Pławno Wielkie, Pławno Małe, Rezerwat przyrody Jezioro Pławno